Lon Chaney was de naam van twee Amerikaanse acteurs, vader en zoon:

 Lon Chaney sr. (1883–1930)
 Lon Chaney jr. (1906–1973)